Diana Ross Presents the Jackson 5 –  debiutancki album  The Jackson 5, wydany przez Motown Records 19 grudnia 1969 roku. Rozszedł się w nakładzie około 5 milionów egzemplarzy na całym świecie.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy The Jackson 5
Albumy muzyczne wydane w roku 1969
Albumy Motown